Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

46e régiment d'infanterie
46e régiment d'infanterie territoriale
46e régiment de marche

 
 46th New York Infantry

 
  d'infanterie « comte Kirchbach » ( d'infanterie bas-silésien)

Homonymie d'unités militaires